Porttmann ist der Familienname folgender Personen: 

 Carl Porttmann († 1894), deutscher Maler
 Wilhelm Porttmann (1819–1893), deutscher Maler

Siehe auch:
 Portman
 Portmann